Čerenkov ali Čerenkova [čerénkov/čerénkova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Черенко́в/Черенко́ва).

Čerenkov 

 Fjodor Fjodorovič Čerenkov (1959—2014), ruski nogometaš
 Pavel Aleksejevič Čerenkov (1904—1990), ruski fizik in nobelovec

Glej tudi 

 priimek Čerepnin

Drugo 

 pojav Čerenkova, vrsta elektromagnetnega valovanja.